O termo microssatélite ou microsat é geralmente aplicado para designar um satélite artificial miniaturizado  com uma massa com massa entre 10 kg e 500 kg. Alguns projetos envolvendo satélites desse tipo têm microssatélites operando juntos ou em uma formação (grupos, chamado de "swarms"). O termo pequeno satélite também é usado para designar satélites deste porte.

Satélites com massas entre 1 kg e 10 kg são chamados de nanossatélites e satélites com massas inferior a 1 kg são chamados de picossatélites.

Ver também
 Satélites miniaturizados
 Satélite artificial
 Nanossatélite
 Picossatélite

Satélites